Caldecott (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Caldecott (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland

Zie ook; Caldecote (doorverwijspagina)